

Personen
Ana Girardot, Franse actrice
Annie Girardot, Franse actrice
Etienne Girardot, Brits acteur
Hippolyte Girardot, Frans acteur

Plaatsen
Girardot (Aragua), een gemeente in de Venezolaanse staat Aragua
Girardot (Cojedes), een gemeente in de Venezolaanse staat Cojedes
Girardot (Cundinamarca), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca

Andere
Banque Girardot, Frans-Zwitserse bank
Estadio Atanasio Girardot, Colombiaans voetbalstadion

Girardot